Stahmer ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Stahmer (1897–1958), deutscher Politiker
 Heinrich Georg Stahmer (1892–1978), deutscher Diplomat
 Ingrid Stahmer (1942–2020), deutsche Politikerin (SPD)
 Johann Stahmer (1819–1896), deutscher Kaufmann und Hamburger Senator
 Klaus Hinrich Stahmer (* 1941), deutscher Komponist
 Max Stahmer (1900–1991), deutscher Jurist und Politiker
 Otto Stahmer (1879–1968), deutscher Jurist und Strafverteidiger
 Thorben Stahmer (* 1989), deutscher Volleyballspieler

Siehe auch:
 Museum Villa Stahmer in Georgsmarienhütte, Niedersachsen
 Stamer
 Stammer
 Sthamer